Livia  kan syfta på:

 Livia (58 f.Kr.–29 e.Kr.), en romersk kejsarinna
 Livia (namn) – ett kvinnonamn
 Fëa Livia – en tidskrift som utkom med fyra nummer per år 1993 - 2006
 Livia (Hammenhög) – en roman av Waldemar Hammenhög
 Livias hus – en antik byggnad i Rom

Biologi 
 Livia (djur) – släkte av insekter i familjen rundbladloppor
 Livia (svamp) – släkte i ordningen disksvampar

Artnamn 
 Anomala livia, skalbagge
 Columba livia, klippduva
 Euproctis livia, fjäril
 Junonia livia, fjäril
 Menesia livia, skalbagge
 Ophiuche livia, fjäril
 Rhyacia livia, fjäril
 Villa livia, tvåvinge
 Virachola livia, fjäril

Se även 
 Livius – flera betydelser
 Llívia – stad i Spanien